Zola kan syfta på:

 Émile Zola (1840–1902), en fransk författare
 Gianfranco Zola (1966–), en italiensk fotbollsspelare
 Zola (djur) – fjärilssläkte
 Zola – en krater på Merkurius, se Lista över geologiska strukturer på Merkurius